Sticks + Stones — дебютный студийный альбом английской певицы Шер Ллойд, выпущенный 4 ноября 2011 года на лейбле Syco Music. Ллойд работала с различными продюсерами и авторами песен для записи её первого лонгплея, среди которых были The Runners, Кевин Рудольф и Саван Котеча. Ллойд является соавтором пяти треков на альбоме. Сама певица назвала альбом «музыкальным автоматом».

В США альбом был выпущен 2 октября 2012 года через лейбл Epic Records.

Предыстория 
После финала 7 сезона шоу The X Factor было объявлено, что Ллойд подписала контракт с Syco Music. Вскоре появились слухи о том, что автор песен Аутумн Роу и продюсер RedOne работают над её дебютный альбомом. 28 июля 2011 года, во время сессии UStream, Шер представила 5 треков из альбома, включая песни при участии Busta Rhymes, Майка Познера, Ghetts, Mic Righteous и Dot Rotten. В декабре Ллойд сделала ремикс на песню «Want U Back» с американским рэпером Astro. В это же время Ллойд заключила контракт с лейблом Epic Records в США. Для продвижения альбома Sticks + Stones певица отправилась в свой первый концертный тур Sticks and Stones Tour, который начался в марте 2012 года.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал под #7 в Ирландии. В британском чарте UK Albums Chart альбом занял место #4. Sticks + Stones был продан тиражом 55 668 копий в первую неделю. По состоянию на сентябрь 2013 года, альбом получил золотой статус от BPI за 100 000 проданных копий.

В США альбом был продан тиражом 32 948 копий в первую неделю, и располагался под #9 в чарте Billboard 200. В настоящее время продажи Sticks + Stones составляют 168 000 копий в США и более 600 000 по всему миру.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Шер Ллойд
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke